Název Kočín nese několik sídel:

 Kočín (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Kočín (Temelín) – vesnice v obci Temelín v okrese České Budějovice
 Kočín (Slovensko) – vesnice v obci Kočín-Lančár ve slovenském okrese Piešťany

 podobné
 Kochi, do roku 1996 Cochin nebo v přepisu Kóčin, město v indickém státě Kérala

Externí odkazy